4. izlučni turnir za olimpijski turnir u hokeju na travi za žene se održao 2000., a najuspješnije djevojčadi su stjecale pravo sudjelovati na OI 2000. u Sydneyu.

Mjesto održavanja 
Turnir se održao od 23. ožujka do 2. travnja 2000. u Uj. Kraljevstvu, u engleskom gradu Milton Keynesu, na Nacionalnom hokejaškom stadionu.

Natjecateljski sustav 
Sudjelovalo je deset djevojčadi koje su igrale međusobno po jednostrukom ligaškom sustavu. Najboljih pet djevojčadi je stjecalo pravo sudjelovati pravo na OI, pored djevojčadi koje su to pravo izravno izborile, domaćinki, braniteljica naslova i oceanijskih prvakinja Australije, panameričkih prvakinja Argentine, azijskih prvakinja Južne Koreje, europskih prvakinja Nizozemske i sveafričkih prvakinja JAR-a.

Sudionice 
Sudjeluju Indija, Irska, Japan, Kina, Novi Zeland, Njemačka, Rusija, SAD, Španjolska i Uj. Kraljevstvo.

Sastavi

Indija 
 Tingonleima Chanu (vratarka, kapetanica), Helen Mary (vratarka), Amandeep Kaur, Marystella Tirkey, Kanti Baa, Sunita Dalal, Suraj Lata Devi, Sumrai Tete, Neha Singh, Kamala Dalal, Jyoti Sunita Kullu, Ferdina Ekka, Mamta Kharab, Surinder Kaur, Ngasepam Pakpi Devi, Manorama Goswami. Trener: Gurdial Singh Banghu.

Irska

Japan

Kina

Novi Zeland 
 (1.) Skippy McGregor, (2.) Moira Senior, (3.) Kylie Foy, (4.) Sandy Bennett, (5.) Rachel Sutherland, (6.) Rachel Petrie, (7.) Anna Lawrence (kapetanica), (8.) Robyn Matthews, (10.) Kate Trolove, (12.) Mandy Smith, (13.) Lisa Walton, (14.) Suzie Pearce, (15.) Anne-Marie Irving (vratarka), (16.) Helen Clarke (vratarka), (17.) Caryn Paewai, (18.) Diana Weavers, (31.) Tina Bell-Kake, Trener: Jan Borren.

Njemačka 
 ( 1.) Julia Zwehl (vratarka), (2.) Birgit Beyer (vratarka), (3.) Denise Klecker, (4.) Tanja Dickenscheid, (5.) Nadine Ernsting-Krienke, (6.) Inga Möller, (7.) Natascha Keller, (8.) Melanie Cremer, (9.) Friederike Barth, (11.) Cornelia Reiter, (12.) Britta Becker, (13.) Marion Rodewald, (15.) Heike Lätzsch, (16.) Katrin Kauschke (kapetanica), (22.) Simone Grässer, (24.) Fanny Rinne, (25.) Caroline Casaretto, (32.) Franziska Gude. Trener: Berti Rauth.

Rusija

SAD 
 Kate Barber, Margaret Storrar (vratarka), Tracey Fuchs (kapetanica), Kelli James, Chris DeBow, Kris Fillat, Katie Kauffman, Antoinette Lucas, Eleanor Race, Jill Reeve, Cindy Werley, Jana Toepel, Michelle Vizzuso, Tracey Larson, Tara Jelley, Nancy Pelligreen. Trenerica: Tracey Belbin.

Španjolska

Uj. Kraljevstvo
 ( 1.) Carolyn Reid (vratarka), ( 2.) Hilary Rose (vratarka), ( 3.) Kristy Bowden, ( 4.) Jane Smith, ( 5.) Sue Chandler (kapetanica), ( 6.) Melanie Clewlow, ( 7.) Tina Cullen, ( 8.) Kathryn Johnson, ( 9.) Mandy Nicholson, (10.) Jane Sixsmith, (11.) Purdy Miller, (12.) Denise Marston-Smith, (13.) Helen Richardson, (14.) Fiona Greenham, (15.) Janet Jack, (16.) Kate Walsh, (17.) Sarah Blanks, (18.) Lucilla Wright. Trener: Jon Royce.

Rezultati

Skupina "A" 

24. ožujka 2000.

25. ožujka 2000.

26. ožujka 2000.

27. ožujka 2000.

28. ožujka 2000.

29. ožujka 2000.

Skupina "B" 

24. ožujka 2000.

25. ožujka 2000.

26. ožujka 2000.

27. ožujka 2000.

28. ožujka 2000.

29. ožujka 2000.

Doigravanje 
31. ožujka 2000.

1. travnja 2000.

2. travnja 2000.

Konačna ljestvica 

Prvih pet djevojčadi (Novi Zeland, Uj. Kraljevstvo, Njemačka, Španjolska i Kina) su izborile pravo sudjelovati na OI 2000. u Sydneyu.

Najbolji strijelci

Izvori 
 Overview on FIH-site 
 US Field Hockey
 Results
 Hockey Sport, April 2000, Issue 204

Hokej na travi na Olimpijskim igrama 
2000